L'expression comté de Northampton peut désigner, en français :

Australie 
 le comté de Northampton – en anglais :  – zone d'administration locale située dans l'État d'Australie-Occidentale ;

États-Unis 
 trois comtés qui, en anglais, portent le nom de  : 
 le comté de Northampton, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 le comté de Northampton, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 le comté de Northampton, situé dans le Commonwealth de Virginie.